Bob Rosa é um produtor musical norte-americano que já trabalhou, entre outros artistas, com Madonna, Janet Jackson, Mariah Carey e o cantor norueguês Espen Lind.

Produtores musicais dos Estados Unidos